MDJ est un sigle composé des trois lettres M, D et J. Il peut désigner :
 Une maison des jeunes, institution québécoise.
 Le , quotidien de Marietta, en Géorgie, aux États-Unis.
 L'abréviation de Mondaiji, série japonaise de light novel écrite par Tarō Tatsunoko et illustrée par Yū Amano.

mdj ou MDJ est un code qui peut désigner :
 le mangbetu, langue de République démocratique du Congo, selon la norme ISO 639-3.
 le , code AITA de l'aéroport de Madras, en Oregon, aux États-Unis.